Burdett (Kansas).
 Burdett (Nova York)
 Arthur Burdett Frost (1851, Filadèlfia, - 1928), pintor, il·lustrador i historietista estatunidenc.